Брама Індії () — монумент в Делі
 Брама Індії () — монумент в Мумбаї